Frontera (Coahuila), een plaats in de Mexicaanse deelstaat Coahuila
Frontera (Santa Fe), een plaats in de Argentijnse provincie Santa Fe
Frontera (Tabasco), een plaats in de Mexicaanse deelstaat Tabasco
Opel Frontera, een terreinauto van Opel
Verzorgingsplaats Frontera, een verzorgingsplaats langs de Nederlandse rijksweg A4
Frontera (2010), Mexicaanse/Amerikaanse film uit 2010

Zie ook
La Frontera (doorverwijspagina)